Лас Хојас де Ариба има више значења:

 Лас Хојас де Ариба (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас де Ариба (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику